Стон (; ; ) — может означать:

 Стон — протяжный жалобный звук, издаваемый живым существом от сильной боли, страдания, горя, тоски, при тяжёлом душевном переживании ; также от удовольствия.
 Стон — британская единица измерения массы.

Топоним 
 Стон () — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Стон () — община на юге Хорватии.
 Стон — список одноимённых округов в США:
 Стон — округ, расположенный в штате Арканзас.
 Стон — округ, расположенный в штате Миссисипи.
 Стон — округ, расположенный в штате Миссури.

См. также 

 СТОН — сокращение от Соловецкая тюрьма особого назначения